Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raúl Ramírez e Pavel Složil che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Andrés Gómez 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Raúl Ramírez /  Pavel Složil (Campioni)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (secondo turno)
 Craig Edwards /  Eddie Edwards (secondo turno)

 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (quarti di finale)
 Assente
 Anand Amritraj /  Fred McNair (semifinali)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1981